Claude-Michel Royou dit Guermeur (1758-1858 ?), révolutionnaire français, frère de Jacques-Corentin Royou et Thomas-Marie Royou ;
 Jacques-Corentin Royou (1749-1828), historien et auteur dramatique français ; 
 Thomas-Marie Royou (1743-1792), connu sous le nom de l'abbé Royou, professeur de philosophie et journaliste français.